Vietnam steht für:

 das Reich Việt Nam der Nguyễn-Dynastie 1802–1945
 Nordvietnam (Demokratische Republik Vietnam) 1954–1976
 Südvietnam (Republik Vietnam) 1954–1976
 nach der Wiedervereinigung 1976 die Sozialistische Republik Vietnam
 Vietnam (Fernsehserie, 1987), fiktionale australische Mini-Fernsehserie von 1987
 Vietnam (Fernsehserie, 2017), nichtfiktionale US-amerikanische Dokumentar-Fernsehserie von 2017
 Das Traumhotel – Vietnam, deutsch-österreichischer Fernsehfilm von Otto Retzer (2012)